DAON steht für:
 Flughafen Tlemcen - Zenata - Messali El Hadj (ICAO-Code), algerischer Flughafen

Daon steht für:
 Daon, französische Gemeinde

Abkürzung